

Codici 
 GHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guanghan (Cina)
 ghn – codice ISO 639-3 della lingua ghanongga

Mineralogia 
 Ghn – abbreviazione di gahnite

Note